Середина — значения:

 Середина — центральная часть чего-либо.

Населенные пункты 
 Середина — посёлок в Узденском районе Минской области, Белоруссия.
 Середина — деревня, Юрьянский район, Кировская область, Россия
 Середина — село в Яворовском район Львовской области, Украина.

Персоналии 
 Середина, Антонина Александровна (род. 1929) — советская спортсменка (гребля на байдарках), 2-кратная олимпийская чемпионка.

См. также 
 Середня
 Центр
 Мидл